Las chinches metálicas (Scutelleridae) son una familia de insectos hemípteros. Son de colores metálicos brillantes. El escutelo en la segunda sección del tórax (mesotórax) es muy grande y forma un escudo que cubre las alas y el abdomen y da el nombre a la familia. Esta característica suele llevar a confusiones. Algunos los confunden con escarabajos por su apariencia aunque pertenecen a un grupo taxonómico no relacionado. Se alimentan de la savia de una gran variedad de plantas, incluyendo algunas de importancia económica. Hay alrededor de 450 especies distribuidas por todo el mundo.

Descripción 
Son insectos de forma ovalada, de tamaño pequeño a moderado, de 5 a 20 mm. Se diferencian de las chinches hediondas (familia Pentatomidae) porque el escutelo es muy grande, con forma de escudo y cubre las alas y el abdomen. Esto da el nombre a la familia

Ciclo vital 
Todos son herbívoros. Depositan sus huevos en grupos compactos. Los huevos suelen ser redondos o con forma de barril, con una tapa u opérculo. A veces tienen un anillo de protuberancias cerca de la tapa. Pueden ser blancos o color crema cuando recién depositados. Cambian de color a medida que el embrión madura. Cuando el embrión completa su desarrollo, abre la tapa por movimientos peristálticos y la ninfa emerge del huevo.

Como en todos los heterópteros, las ninfas se asemejan a los adultos anatómicamente, excepto por la carencia de alas. Pueden presentar coloraciones y diseños diferentes de los de los adultos. Pasan por varios estadios, generalmente cinco.

Algunas especies presentan comportamiento parental, es decir que cuidan a las crías.

Sistemática y evolución

Subfamilias y géneros 
Hay 81 géneros y alrededor de 450 especies en la familia. La clasificación de las subfamilias y tribus necesita más estudios. Hay 8 subfamilias sensu lato: Elvisurinae, Eurygastrinae, Hoteinae (a veces clasificada en Pachycorinae), Odontoscelinae, Odontotarsinae, Pachycorinae, Scutellerinae y Tectocorinae.
 Elvisurinae
Austrotichus Gross, 1975 
Coleotichus White, 1839 
Elvisura Spinola, 1837 
Solenosthedium Spinola, 1837 
Solenotichus Martin, 1897
 Eurygastrinae Amyot & Audinet-Serville, 1843 
Euptychodera
Eurygaster Laporte de Castelnau, 1833
Fokkeria
Phimodera
Vanduzeeina
  Hoteinae
Deroplax Mayr, 1864 
Ellipsocoris Mayr, 1864 
Hotea Amyot & Serville, 1843
 Odontotarsinae Mulsant & Rey, 1865 
Ahmadocoris Carapezza, 2009 
Alphocoris Germar, 1830 
Melanodema Jakovlev, 1880 
Odontotarsiellus Hoberlandt, 1955 
Odontotarsus Laporte, 1833 
Urothyreus Horváth, 1921
 Pachycorinae Amyot & Audinet-Serville, 1843 
Acantholomidea
Camirus
Diolcus
Homaemus
Orsilochides
Pachycoris
Sphyrocoris
Stethaulax
Symphylus
Tetyra
 Scutellerinae Leach, 1815 
Augocoris
Cantao
Chrysocoris
Lampromicra
Sphaerocoris
 Tectocorinae McDonald & Cassis, 1984
Tectocoris Hahn, 1834

Importancia económica 

La mayoría no causan daños a las cosechas, pero unos pocos son plaga agrícolas. Eurygaster integriceps, en particular, es una plaga muy destructiva de los cereales en África, los Balcanes y Asia central. Otros incluyen miembros del género Odontotarsus. Se usan diversos métodos de control, incluyendo controles biológicos como avispillas parasitoides del género Scelionidae, géneros Trissolcus y Ooencyrtus.

Referencias

Enlaces externos 
Galería de fotos de Scutelleridae en Flickr

 
Familias de Hemiptera